Temascales kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Temascales, Michoacán de Ocampo, Contepec, 
 Temascales, San Luis Potosí, Xilitla,